Okręty US Navy o nazwie USS  "Chimango":
 Pierwszy  był trałowcem. Wszedł do służby 3 czerwca 1941.
 Drugi  wcześniej LCI(L)-703.

Chimango